Göytəpə – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Göytəpə – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Göytəpə – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian